Храм Казанської ікони Божої Матері у селі Ялтушків Барської ТГ Вінницької області — пам'ятка архітектури місцевого значення.

Галерея

Література 
Гульдман В. К. Справочная книжка Подольской губернии. — Каменец-Подольский: тип.губ.правления, 1888 г., с. 563

Приходы и церкви Подольской епархии. — Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1901 г., т. 9, с. 767—768.

Примітки 

Пам'ятки архітектури Вінницької області
Православні храми Вінницької області
Культові споруди, побудовані 1881
Засновані в Україні 1881
Православні храми Казанської Ікони Божої Матері
Храми Української православної церкви (Московського патріархату)